Eggenberg peut faire référence à :
 Eggenberg, arrondissement de la ville autrichienne de Graz ;
 Château d'Eggenberg, monument de la ville de Graz.

Voir aussi 
 Eggenberger